Алекса́ндр Никола́евич Горбачёв () — советский и российский футболист, полузащитник. Мастер спорта России (1995).

Карьера

Клубная 
Воспитанник Ставропольского училища олимпийского резерва. Первый клуб — «Сигнал» Изобильный (1988—1989). В 1990 году играл в команде ЦСКА-2. Далее выступал в клубах «КАМАЗ» (1991, 1994—1995), «Асмарал» Кисловодск (1992), «Динамо» Ставрополь (1992—1994, 1996—1997), «Балтика» Калининград (1997—1999, 2002—2005), «Балтика-Тарко» (2003), «Факел» Воронеж (2000), «Уралан» Элиста (2001), «Металлург» Красноярск (2001). В 2006 году был заявлен за СКА Ростов-на-Дону, но матчей не играл.

В высшей лиге провёл 8 сезонов, сыграл 138 матчей, забил 7 мячей.

Участвовал в спартакиаде народов СССР в составе сборной РСФСР. В 1995 году стал бронзовым призёром Универсиады в Фукуоке (Япония) в составе сборной России.

Тренерская 
С 2007 года — на тренерской работе. Был исполняющим обязанности главного тренера клуба «Балтика-2», тренером брянского «Динамо», главным тренером «Транзита». С 2011 года — старший тренер в «Балтике»; обладатель тренерской лицензии категории «Pro» UEFA. В июне 2015 года был назначен главным тренером «СКА-Энергии». После 8 туров первенства ФНЛ 2015/16 «СКА-Энергия» занимал предпоследнее место в турнирной таблице, поэтому Горбачёв подал в отставку. В дальнейшем занимал пост главного тренера московской команды «Волгомост» (генеральный директор — Валерий Четверик), участвовавшей в третьем (любительском) российском дивизионе. 24 мая 2016 года было объявлено о том, что Горбачёв стал главным тренером «Балтики». 12 сентября 2016 года подал в отставку, но остался в команде в качестве старшего тренера.

В феврале 2018 года возглавил брянское «Динамо». Под его руководством в сезоне 2019/20 «Динамо» набрало 39 очков в 17 матчах и вышло в ФНЛ.

15 января 2021 года на заседании КДК РФС было решено запретить Горбачеву осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на 1 год, за сокрытие информации о игроках, болеющих коронавирусом. 18 января 2021 года контракт был расторгнут.

Примечания 

Футболисты СССР
Футболисты России
Мастера спорта России
Игроки ФК «Кавказтрансгаз-2005»
Игроки ФК ЦСКА-2 Москва (1986)
Игроки ФК «КАМАЗ»
Игроки ФК «Нарзан»
Игроки ФК «Динамо» Ставрополь
Игроки ФК «Динамо-д» Ставрополь
Игроки ФК «Балтика»
Игроки ФК «Факел» Воронеж
Игроки ФК «Уралан»
Игроки ФК «Енисей»
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Транзит»
Тренеры ФК «Балтика»
Тренеры ФК «СКА-Энергия»
Тренеры ФК «Динамо» Брянск
Тренеры ФК «Торпедо» Владимир